Шведова Ірина Ігорівна ( 1959) — російська співачка, відома насамперед за піснями «Белый вальс» («Афганский вальс») та «Америка-разлучница», актриса театру і кіно, музикант, композитор, автор пісень.
 Людмила Шведова (1936—2018) — чехословацька гімнастка, призерка Олімпійських ігор і чемпіонатів світу.
 Шведова Наталія Юліївна (1916—2009) — російський лінгвіст.
 Шведова Ярослава В'ячеславівна (1987) — казахська тенісистка російського походження.

Див. також 
 Шведов

прізвища
Жіночі форми прізвищ